Nitidella moleculina är en snäckart som beskrevs av Pierre Louis Duclos 1840. Nitidella moleculina ingår i släktet Nitidella och familjen Columbellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
moleculina